Бибик — русско-тюркская фамилия.

 Бибик, Алексей Павлович (1878—1976) — русский советский писатель
 Бибик, Валентин Саввич (1940—2003) — советский, украинский и израильский композитор и педагог.
 Бибик, Надежда Михайловна (род. 1948) — советская и украинская учёная.
 Бибик, Ольга Анатольевна (род. 1990) — украинская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров.
 Бибик, Сергей Владимирович (род. 1965) — начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ с 2019 года, генерал-майор.
 Бибик, Тарас Игоревич (род. 1992) — украинский легкоатлет.
  (род. 1985) — российская бадминтонистка, обладатель гран-при Открытого чемпионата России в смешанных парах в паре с Иваном Созоновым (2013).
 Бибик, Фёдор Терентьевич (1910—1945) — сапёр сапёрного взвода 215-го гвардейского стрелкового полка, ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Бибиков
 Бибиковы
 Бибика
 Бибики